Их было пятеро () — французская драма 1936 года, реж. Жюльен Дювивье.
 Их было пятеро () — французская драма 1951 года, реж. Жак Пиното.
 Их было пятеро () — канадская криминальная драма 2004 года, реж. Жислейн Коте.